Максим Сервилиан (Maximus Servilianus) е име на:

 Квинт Фабий Максим Сервилиан, консул 142 пр.н.е.
 Тит Юлий Максим Манлиан Брокх Сервилиан Авъл Квадроний Луций Сервилий Вация Касий, суфектконсул 112 г.